Madelon peut désigner :
 Un prénom français peu usité, variante du prénom Madeleine
 Madelon, un personnage féminin de marionnette du théâtre de Guignol
 Une rivière d'Indre-et-Loire : le Madelon est un affluent de la Brenne
 Madelon, une œuvre littéraire d’Edmond About
 Madelon (opéra) (1852), opéra-comique en 2 actes de François Bazin sur un livret de Thomas Sauvage.
 Madelon, dont les larmes donnèrent naissance à la rose de Noël

Noms composés 
 Saint-Cirq-Madelon est une commune française du département du Lot
 Le port de la Madelon est un port de plaisance du département du Pas-de-Calais
 Quand Madelon... (ou La Madelon) est une chanson populaire créée en 1914 par Bach (Charles-Joseph Pasquier)
 La Madelon est un film de Jean Boyer de 1955 
 La Madelon (brasserie) est une brasserie artisanale de Saint-Étienne-lès-Remiremont dans les Vosges, ainsi qu'une bière de Lorraine
 La France de la Madelon est un roman de Gilbert Guilleminault publié en 1965
 La Madelon de l’an 40 est un roman de Georges Coulonges publié en 1995

Prénom
Homonymie de titre
Homonymie de prénom